Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Sampson''' :

 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Sampson lancé en 1916 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Somers lancé en 1938 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Charles F. Adams lancé en 1960 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Arleigh Burke lancé en 2006.

Sampson